John Jairo Angulo puede referirse a: 
 John Jairo Angulo (futbolista colombiano), futbolista colombiano.
 John Jairo Angulo (futbolista ecuatoriano), futbolista ecuatoriano.